__БЕЗКН__

Parachutes је први студијски албум британског рок бенда Coldplay.

Песме

Спољашње везе 
 

Албуми 2000.
Албуми групе Coldplay
Албуми издати за Parlophone
Албуми на првом месту листе UK Albums Chart
Награђивани албуми